est un  genre éteint de dinosauriformes ayant vécu au cours du Trias moyen (étage Ladinien, soit il y a environ 240 millions d'années). Il a été découvert dans la Formation de Chañares, en Argentine. C'était un petit animal qui mesurait entre  de long.

Une seule espèce est rattachée au genre : .

Description 
L'espèce Marasuchus lilloensis a d'abord été décrite sous le genre Lagosuchus, L. lilloensis. Cependant, dans une nouvelle étude du genre Lagosuchus, Sereno et Arcucci (1994) ont conclu que l'espèce type de ce genre était trop fragmentaire pour pouvoir lui rattacher d'autres spécimens. Ils ont également noté que les proportions des membres du spécimen de L. lilloensis étaient différentes du type. Sur cette base, ils ont réassigné L. lilloensis à un nouveau genre qu'ils ont baptisé Marasuchus.

Phylogénie

Références

Notes

Références 

  Sur Dinosaurs About

Vertébré du Trias moyen
Diapside du Trias
Genre de dinosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 1972
Taxon fossile décrit en 1994